Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia, mais conhecida como Sadia, foi um clube da cidade de Concórdia . Disputou o campeonato Campeonato Catarinense em 1957

Ver também 
 Clubes brasileiros de futebol

 
Esporte de Concórdia
Clubes de futebol fundados em 1946
Clubes de futebol de Santa Catarina
Clubes de futebol extintos de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 1946